Uroteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Uroteuthis ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalmarer
Uroteuthis